Dwergmeeldraadgalwesp
 Gerimpelde meeldraadgalwesp